Балестра — різновид арбалета, що стріляв свинцевими кулями.

Прізвище 

Балестра () — італійське прізвище.
 Антоніо Балестра (1666—1740) — італійський живописець стилю рококо.
 
 Ренато Балестра ( 1924) — італійський стиліст.

Див. також 
 Вілла Балестра
 Палаццо Балестра